Holle Watering 26 of Hollewatering 26 is een rijksmonument in Wateringen in de Nederlandse gemeente Westland. Het woonhuis uit 1729 is een druivenkwekerij. De voorgevel is in 1905 verbouwd. Het is lange tijd het bezit geweest van de familie Van Leeuwen.

Het complex, bekend onder de naam Sonnehoeck, is waarschijnlijk een van de eerste tuinderscomplexen in het Westland. Het is vandaag de dag de enige kwekerij met een Rijksmonumentenstatus in Nederland. In de tuin staat een 100 meter lange fruitmuur uit 1815. Op het terrein staat een watertoren en twee ketelhuizen. Daarnaast zijn er acht kassen te vinden in drie verschillende stijlen.

Tegenwoordig wordt er in de kassen nog op traditionele wijze tafeldruiven geteeld.

Rijksmonument in Westland
Bouwwerk in Westland